

Patronymes 
 Valère de Langres, saint Valère (aussi appelé saint Vallier), archidiacre de Langres;
 Comtesse de Saint-Vallier, titre de noblesse porté par Diane de Poitiers ;
 Famille de La Croix de Chevrières, famille comptant notamment :
 Jean-Baptiste de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1653-1727), évêque de Québec ;
 Jean-Denis-René de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1756 - 1824), militaire et homme politique français ;
 Charles-Paul de La Croix de Chevrières de Saint-Vallier (1759-1835), homme politique français ;
 Charles Raymond de Saint-Vallier (1833 - 1886), diplomate et homme politique français.

Toponymes

Canada 
 Saint-Vallier, municipalité canadienne du Québec.

France 
 Saint-Vallier, commune française de la Charente ;
 Saint-Vallier, commune française de la Drôme ;
 Saint-Vallier, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur ;
 Saint-Vallier, commune française de Saône-et-Loire ;
 Saint-Vallier, commune française des Vosges ;
 Saint-Vallier-de-Thiey, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Saint-Vallier-sur-Marne, commune française de la Haute-Marne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France